Сутьки  — топоним:

Беларусь 
 Сутьки — деревня, Дворецкий сельсовет, Дятловский район, Гродненская область
 Сутьки — деревня, Дворищанский сельсовет, Лидский район, Гродненская область
 Сутьки — деревня, Костеневичский сельсовет, Вилейский район, Минская область